Андрея Клепач і Сільвія Солер Еспіноза були чинними чемпіонками, але Солер Еспіноза вирішила того року не брати участі. Клепач грала в парі з Лара Арруабаррена, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Чжуан Цзяжун і Лян Чень. 

Юлія Гергес і Луціє Градецька виграли титул, у фіналі перемігши Чжуан і Лян з рахунком 6-3, 6-1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw

Connecticut Open, парний розряд
Парний розряд